Billboard – amerykańskie czasopismo muzyczne
 billboard – tablica lub plakat reklamowy
 billboard – krótki film reklamowy
 billboard w grafice komputerowej
 Billboard – film z 1998 roku, reż. Łukasz Zadrzyński
 Billboard – singel Jonasa Blue i Tify Chen z 2019 roku